«Трое в лодке, не считая собаки» () — юмористическая повесть Дж. К. Джерома. Несколько раз экранизирована:

Экранизации 
  — кинофильм, Великобритания, 1933.
 «Трое в лодке, не считая собаки» — кинофильм, Великобритания, 1956.
  — кинофильм, Австрия—ФРГ, 1961.
 «Трое в лодке, не считая собаки» — телефильм, СССР, 1979.
  — телесериал, Великобритания, 2006—2011.

См. также 
 «Трое в лодке» — радиопередача Санкт-петербургского городского радио и «Радио Балтика» в 1991—1997 годах.